Хазелиус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хазелиус, Артур (1833—1901) — шведский филолог, этнограф, коллекционер.
  (1909−1975) — шведская спортсменка, участница Олимпийских игр 1928 года.